Wilcza Wólka peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Wilcza Wólka, village de la voïvodie de Mazovie
 Wilcza Wólka, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie